Tjendo De Cuyper (Brugge, 20 januari 1992) is Belgisch voetballer die sinds 2020 uitkomt voor KSC Lokeren-Temse. De Cuyper genoot zijn opleiding bij Club Brugge en tekende in 2012 voor twee jaar bij Eendracht Aalst. De Cuyper speelt meestal als rechter middenvelder maar in de spits trekt hij ook zijn streng.

Statistieken

Belgisch voetballer